Владимир Филимонович Дорофеев (14 августа 1919 — 12 марта 1987) — советский учёный в области биологии, селекции и культуры пшеницы и тритикале, академик ВАСХНИЛ (1982).

Биография 
Родился в с. Вышнеольшанское (ныне Должанский район Орловской области).

В 1939 г. учитель школы в Камчатской области. В 1939-1946 служил в РККА, участник войны, гвардии капитан.

Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева (1952) и аспирантуру там же при кафедре ботаники (1952—1955, ученик профессора П. М. Жуковского).

В 1956 г. зав. Дербентским опорным пунктом ВНИИ растениеводства. С 1956 г. ассистент, в 1957-1960 доцент кафедры ботаники Всесоюзного с.-х. института заочного образования (ВСХИЗО).

ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова (ВИР): старший научный сотрудник (1960—1968), заместитель директора по науке (1968—1971), заведующий отделом пшениц (1971—1979), директор (1979—1987).

Автор научных работ в области теории эволюции, мирового разнообразия, систематики, селекции и семеноводства пшеницы и тритикале. Автор 3 сортов кормового тритикале и одного сорта озимой пшеницы.

Доктор сельскохозяйственных наук (1972), профессор (1973), академик ВАСХНИЛ (1982, член-корреспондент с 1978).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1970), 2 орденами Отечественной войны II степени (1943, 1985), 2 орденами Красной Звезды (1943, 1945), орденом «Знак Почёта» (1979), 10 медалями СССР.

Основные работы 
 Пшеница в Нечерноземье / соавт.: К. И. Саранин и др. — Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1983. — 190 с.
 Закавказский очаг происхождения культурных растений и его роль в формировании мирового генофонда // Генофонд культ. растений и их диких сородичей в Закавказье. Ереван, 1987. С. 11-17.
 Исходный материал для селекции озимых тритикале в Нечернозёмной зоне / соавт. Н. Н. Чикида // Сб. науч. тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции / ВИР. 1987. Т. 111. С. 66-72.
 Пшеницы мира: видовой состав, достижения селекции, соврем. пробл. и исход. материал / соавт.: Р. А. Удачин и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. — 560 с.
 Цветение, опыление и гибридизация растений /соавт.: Ю. П. Лаптев, Н. М. Чекалин. — М.: Агропромиздат, 1990. — 145 с.

Источники 
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RD/000596.shtm
 Выдающиеся ученые-тритикологи (В. Ф. Дорофеев, И. Д. Мустафаев, Э. Ф. Мигушова) / А. В. Пухальский, Л. В. Семенова, Р. А. Удачин, Н. Н. Чикида ; Рос. акад. с.-х. наук. Всерос. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н. И. Вавилова. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2002. - 23 с. ; 21 см. - (Люди науки). - 250 экз. 
 Дорофеев Владимир Филимонович. Ботан. К 60 л. — ВСХН, 1979, No 8
 Селекция и семеноводство. Изд-во «Колос», 1987 (Некролог)
  Владимир Филимонович Дорофеев (1919-1987) : (Биобиблиографический указатель деятелей науки) / Рос. акад. с.-х. наук. Всерос. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н. И. Вавилова ; сост. Н. Н. Чикида, Н. М. Шорец; ред. А. Ф. Мережко. - Санкт-Петербург : [б. и.], 1999. - 64 с. ; 20 см. - (Биобиблиография деятелей науки). - 200 экз.
 От танкиста до академика

Растениеводы СССР
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Директора ВИР
Преподаватели Российского аграрного заочного университета